Block N Load — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица и песочницы, разработанная и изданная британской компанией Jagex совместно с Artplan. Она вышла в Steam 30 апреля 2015 года и распространяется по модели free-to-play.

Геймплей 
Две команды из пяти человек в каждой сражаются друг против друга. Игрок может взаимодействовать с окружающим миром: строить или разрушать его. Есть множество видов блоков. На выбор существуют различные персонажи (металлический робот, безумный учёный, смертоносный ниндзя и другие).

Разработка 
Игра распространяется по модели free-to-play.

20 ноября 2014 года Jagex объявила Block N Load преемницей своей предыдущей игры Ace of Spades.

Отзывы 

Игра получила посредственные отзывы.

Омри Петитт из PC Gamer написал, что «игра может стать достойным соперником TF2 из-за своей доступности, быстроты и устойчивости». В  написали следующее: «Креативный и захватывающий шутер от первого лица с элементами стратегии. Постоянно чем-то удивляет». На сайте Ingame игру описали так: «Block N Load — это не только весёлая игра, она также очень затягивает и может, наконец-то, стать альтернативой League of Legends».

Летом 2018 года, благодаря уязвимости в защите Steam Web API, стало известно, что точное количество пользователей сервиса Steam, которые играли в игру хотя бы один раз, составляло .

Примечания

Ссылки 

Компьютерные игры 2015 года
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Компьютерные игры, разработанные Jagex
Многопользовательские игры
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры с воксельной графикой
Игры для Windows
Steam-игры
MMOFPS
Шутеры от первого лица
Компьютерные игры Free-to-play
Инди-игры